Kroatische Botschaft in Deutschland steht für:

 Kroatische Botschaft in Berlin
 Kroatische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Kroatien